Pharnacia är ett släkte av insekter. Pharnacia ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Pharnacia